Izu hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Izu (Navarra), localidad del municipio de Cendea de Olza, en Navarra, España.

En Japón
 Península de Izu
 Islas Izu, archipiélago en el sureste del país;
 La antigua provincia de Izu
 Izu (Shizuoka), población ubicada en la península homónima.

Personas
 Miguel Izu, político y jurista navarro.